Palestina kan syfta på:

 Palestina (region) – ett av många namn för den nutida geografiska region som omfattar området mellan Medelhavet och Jordanfloden jämte andra närliggande områden
 Palestina – en historisk provins inom romarriket efter namnändring 132-135 på Iudaea
 Syria Palaestina – en historisk provins inom romarriket från 130-talet till 637 efter sammanslagning av provinserna Palestina  och Syria
 Brittiska Palestinamandatet – brittiskadministrerat mandat under Nationernas förbund 1920–1948 och enbart området väster om Jordanfloden 1922-1948
 Palestina (stat) – en stat som proklamerades av Palestinska befrielseorganisationen (PLO) 1988, erkänns ej av Israel och områdena som tas i anspråk står delvis under israelisk ockupation
 Palestinska områden – palestinska territorier i Västbanken och Gazaremsan

Organisationer 
 All-palestinska regeringen – etablerades av Arabförbundet 1948 som regering över hela det tidigare Brittiska Palestinamandatet i parktiken endast Gasremsan, uppgick i Förenade arabrepubliken 1958, ockuperat av Israel 1967
 Palestinska myndigheten – en administrativ organisation som etablerats för att styra över delar av det palestinska området i Västbanken och Gazaremsan, skapad 1994 genom Osloavtalet

Geografi

Brasilien 

 Palestina (kommun i Brasilien, São Paulo, lat -20,30, long -49,52), 
 Palestina (ort i Brasilien, São Paulo, Palestina), 
 Ibicaraí (ort), Bahia, 
 Palestina (kommun i Brasilien, Alagoas),

Colombia 

 Palestina (kommun i Colombia, Caldas, lat 5,05, long -75,70), 
 Palestina (ort i Colombia, Caldas, lat 5,02, long -75,62), 
 Palestina (kommun i Colombia, Huila, lat 1,62, long -76,12), 
 Palestina (ort i Colombia, Huila, lat 1,72, long -76,13),

Ecuador 

 Palestina, Ecuador, ort,

Guatemala 

 Municipio de Palestina de los Altos, kommun, 
 Palestina de los Altos, kommunhuvudort, Departamento de Quetzaltenango,

Mexiko 

 Palestina, Tabasco, Paraíso, 
 Palestina, Amatenango de la Frontera, 
 Palestina, Tecpatán, 
 Palestina, Tapalapa,

Palestina 

 Palestina (stat) – en stat som proklamerades av Palestinska befrielseorganisationen (PLO) 1988 och områdena som tas i anspråk står delvis under israelisk ockupation,

Sverige 

 Palestina – tidigare namn på en ort i Kristianstads kommun, se Hammar, Kristianstads kommun

Se även 
 Palestinafrågan – en aspekt av Mellanösternkonflikten
 Gazaremsan - en kustremsa vid östra Medelhavet, sydväst om Israel
 Västbanken - ett område väster om Jordanfloden bildat ur Brittiska Palestinamandatet 1948 av Transjordanien, övertogs 1967 av Israel och under gemensam kontroll mellan Israel samt Palestinska myndigheten sedan 1993
 Heliga landet – en framför allt kristen beteckning på det bibliska Palestina
 Levanten – ett allmänt begrepp för alla länder runt östra Medelhavet bortom Italien
 Palestinier – en etnisk grupp som omfattar moderna ättlingar till de folk som har levt i regionen Palestina
 Israel (olika betydelser) – flera

Robotskapade Brasilienförgreningar